Soleil Royal (1669), vascello francese di prima classe varato nel 1669, affondato nel 1692
 Soleil Royal (1693), vascello francese di prima classe varato nel 1693, demolito nel 1713
 Soleil Royal (1749), vascello francese di seconda classe varato nel 1749, bruciato nel 1759